GJL est un sigle qui peut désigner :
 , un groupe de défense des personnes transgenres, non binaires et non conformistes dans l'État de Washington aux États-Unis.

GJL est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Jijel - Ferhat Abbas, un aéroport algérien, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports